Селю () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жорже-де-Селю — парафія.
 Сан-Кріштован-де-Селю — парафія.
 Сан-Лоренсу-де-Селю — парафія.